17. breddegrad kan henvise til:

 17. nordlige breddekreds
 17. sydlige breddekreds